Метрополитен ( — городской, принадлежащий городу):

 Метрополите́н, сокращённо метро́ — вид городского транспорта.
 Метропо́литен-музе́й — художественный музей в Нью-Йорке, основанный в 1870 году; один из крупнейших музеев мира.
 Метропо́литен-о́пера — оперный театр в Нью-Йорке, основанный в 1880 году.
  — театральное здание, построенное в Линкольн-центре в 1963—1966 годах по проекту архитектора .

См. также